Hamilton House steht für:

 Hamilton House (Prestonpans), Herrenhaus in Prestonpans, East Lothian, Schottland

im NRHP gelistete Objekte:
 Hamilton House (Maine), NRHP-ID 70000082
 Hamilton House (Lancaster, Kentucky), NRHP-ID 84001449
 Hamilton House (Bethany, Missouri), NRHP-ID 85000733